A Cső-Montage BFC magyar futsalcsapat.

Története 

A klub története a majdnem 20 évig a csapatban játszó Tóth Miklós és Márkus Ákos gyermekkorába nyúlnak vissza. Mindketten játszottak a Csőszer S.K. serdülő labdarúgócsapatában. Ebben az egyesületben a két fentebb említett játékoson kívül még játszott Kapala Krisztián, Kapala Balázs, Imre Atilla, Koppány Álmos, Fehér Zsolt, akikhez később még csatlakozott Imre Antal, Borók Gábor (ők mindannyian több-kevesebb ideig játszottak a futsalklubban).
A CSŐZER S.K. megszűnése után ezek a fiatalok 1993. augusztusában Márkus Ákos, Tóth Miklós, Illés Imre és a fentebb említett barátokkal létrehozták az egyesület elődjét az In Time S.C.-t.

Az első nagy sikerükre nem kellett sokat várni, hiszen 1994 februárjában megnyerték az Adidas-Juventus Top18 nevű tornát, amely akkor Magyarország legnépszerűbb 5+1-es versengése volt és mindmáig úgy indulnak minden 5+1-es rendszerű tornán, hogy a végső győzelemre is esélyesek.
Az 1997/98-as évadban az Aramis csapatával közösen indulva megnyerték az első országos rendszerű, egész éves, Magyar Nemzeti Futsal bajnokságot, In Time – Aramis néven. A bajnokság megnyerését követően a kilépett a csapatból hét játékos: Tóth Miklós, Márkus Ákos, Török Tamás, Herczeg Tamás, Kapala Krisztián, Szentandrási Zsolt és Csák Zoltán.
Az 1998/1999-es bajnokságban Cső-Montage Budapesti Kispályás Football Klub néven indultak neki a futsal világának. Ekkor csatlakozott a csapathoz Kovács Imre, mint technikai vezető. Az új szponzor (Gubó János) elnöksége alatt a csapat erőteljesen fejlődött, még Európa élmezőnyébe is bejutottak (9. hely a rangsorban).

2002. január 4-től a csapat neve megváltozott Cső-Montage Budapest Futsal Club-ra.
Az eddigi legsikeresebb három év az egyesület történelmében a 2001–2004-es időszak. Ez idő alatt a szervezési feladatokért, többek között Márkus Ákos volt a felelős, aki szintén kiváló munkát végzett. Ebben az időszakban indított a klub átfogó teremlabda utánpótlásképző programot, a Budapest 11. kerületének általános- és középiskoláiban.
2002 végén Kozma Mihálynak, az akkori edzőnek el kellett búcsúzni a csapattól, mert átvette a magyar futsalválogatott szövetségi edzői pozícióját. Helyére Nahóczky Attila érkezett, akinek munkájának köszönhetően a csapat megnyerte a 2002/2003. évi bajnokságot, a kupát és automatikusan a szuper kupát is.
A Futsal bajnokok ligájában a spanyol Playas de Castellon-t, valamint az izraeli és a ciprusi bajnokot kapták ellenfélül.

2003. évben Magyarországon elsőként Márkus Ákos irányítása alatt a klub átfogó futsal utánpótlás nevelő programba fogott Újbudán.

A következő fordulópont a csapat életében még egy edzőváltás volt. Most Nahóczky Attilát a kispadon Jávor István váltotta fel, aki 113 futsalválogatottsággal a háta mögött a dobogó második helyére vezette a csapatot.

A 2004/2005-ös szezon is tartogatott meglepetéseket a csapat számára. A csapatból négy válogatott játékos és két stabil ember távozott a téli átigazoláskor. A megfogyatkozott csapatnak meg kellett elégedniük a harmadik hellyel.

Az elkövetkező években, de a korábbi években is a fiatalítás volt az egyik fő teljesítendő cél a csapatban. Ez a fiatalítás nem történt meg, sőt egyfajta bizalmatlanság alakult ki Jávorban a fiatalokkal szemben és viszont.

Annak ellenére, hogy a 2005/2006-ban 3. helyet, 2006/2007-ben pedig 4. helyet ért el a csapat, a vezetőség ismét az edzőváltás mellett döntött. Tóth Miklós és Szalay Gábor kapta meg a felelősséggel járó feladatot. Ezt a feladatot a csapat új stadionjában, az Üllői Városi Sportcsarnokban kell majd, a hazai mérkőzéseken bizonyítaniuk.

2013-ban a klub újra Újbudán rendezi felnőtt csapatának hazai mérkőzéseit, mivel utánpótlás csapatai 10 éve az itt élő fiatalokból áll, és az első futsal képzésükön felnövekedett nagy generáció alkotja immár a felnőtt játékoskeretet.

A klub a magyarországi futsal-labdarúgás utánpótlás képzés minta egyesületévé vált. A klubban folyó utánpótlás nevelő program 2021. évben 250 Újbuda-i család gyermekének biztosít napi sportolási lehetőséget.

Jegyzetek 

Magyar futsalcsapatok
Magyarországi sportegyesületek